Safonovo
 Safonovo, centro abitato dell'Oblast' di Murmansk
 Safonovo, centro abitato dell'Oblast' di Smolensk